Лидия Дмитриевна Зино́вьева-Анниба́л (, Санкт-Петербург — , Могилёвская губерния) — русская писательница «Серебряного века», жена Вячеслава Иванова.

Жизнь 
Родилась в дворянской семье Зиновьевых. Внучка сенатора В. Н. Зиновьева, племянница генерала В. В. Зиновьева, сестра петербургского губернатора А. Д. Зиновьева. Мать — урождённая баронесса Веймарн.

Лидия получила домашнее образование. Непродолжительное время она училась в петербургской женской гимназии, откуда была исключена за строптивый нрав.

В 1884 году Лидия Дмитриевна вышла замуж за домашнего учителя Константина Семёновича Шварсалона. Под влиянием мужа она заинтересовалась социализмом и сблизилась с народниками. В её петербургском доме хранилась нелегальная литература, устраивались конспиративные встречи.

Чтобы избежать семейного гнета, она фиктивно обвенчалась с репетитором своих братьев Шварсалоном и уехала заграницу, чтобы там учиться пению. Училась петь она у Виардо и, вероятно, благодаря деньгам добилась дебюта в миланском «La Scala», но в день спектакля паралич поразил её голосовые связки. С тех пор у неё остались только единичные великолепные ноты замечательного по тембру и оригинальности голоса среди полного хрипа.

С Вячеславом Ивановым Лидия Дмитриевна познакомилась в июле 1893 года в Риме, в то время, когда, бежав от мужа за границу, она скиталась по Европе с тремя детьми — Сергеем, Верой и Константином. С 1895-го Зиновьева и Иванов, который также состоял в браке, стали жить вместе. 28 апреля 1896 года в Париже у них родилась дочь Лидия Вячеславовна Иванова, а в мае того же года В. Иванов по обоюдному согласию развёлся со своей первой женой Дарьей Михайловной Дмитриевской (1864—1933), на которой был женат с 1886-го. Однако обвенчались Иванов и Зиновьева только зимой 1899 года, после завершения долгого бракоразводного процесса Лидии Дмитриевны со Шварсалоном, который отказался давать развод. Венчание проходило в греческой православной церкви в Ливорно и состоялось в нарушение церковных и гражданских законов: после развода Иванова с первой женой, от которой у него в 1888 году родилась дочь Александра, ему, согласно церковному канону, не разрешалось вступать в новый брак.

Вместе с Ивановым Зиновьева организовала в Петербурге известный в 1900-е годы литературный салон «На Башне» в доме на Таврической ул., 25.

Умерла от скарлатины. Похоронена в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Могила затерялась.

Творчество 
Первое появление в печати — под фамилией Шварсалон в 1889 году в «Северном вестнике» с этюдом «Неизбежное зло», который повествует о крестьянке Авдотье, вынужденной идти в барский дом кормилицей, обрекая собственного ребёнка… Рассказ датирован 28-м июня 1888 г. В начале 1900-х гг. Зиновьева-Аннибал работала над романом «Пламенники», для первой части которого в 1903 году были уже изготовлены гранки в типографии А. С. Суворина. Однако по ряду причин публикация не была осуществлена.

За подписью Зиновьева-Аннибал дебютировала драмой «Кольца» (1904). В дальнейшем, продолжая писать пьесы и стихи, в основном выступала как прозаик. Её сборник рассказов «Трагический зверинец» был книгой, любимой многими известными современниками. Эту книгу высоко ценила Марина Цветаева. Не без влияния «Трагического зверинца» появились «Зверинец» Велимира Хлебникова и «Небесные верблюжата» Елены Гуро. В целом критика приняла сборник благосклонно. Анастасия Чеботаревская подчёркивала социалистические симпатии автора.

В рецензиях и статьях, посвящённых творчеству Андре Жида, Г.Джеймса, Фёдора Сологуба, А.Ремизова, она выступала критиком «психологизма, способного заставить трепетать лишь один отдельно содрогающийся нерв». Зиновьева-Аннибал мечтала о «дерзком реализме», который поможет «с бережной медлительностью, всё забывая, читать и перечитывать книгу, который подхватит читателя волною тончайшего, как кружевная пена, и меткого, как имманентная правда жизни, искусства».

Первая в русской литературе лесбийская повесть «Тридцать три урода» (1906) после публикации вызвала такой скандал, что весь тираж был арестован. Арест был снят в марте 1907 года, за полгода до смерти автора. В повести, среди прочего, преломились «любовно-влюблённые» отношения Иванова и Зиновьевой-Аннибал с Маргаритой Сабашниковой. В сборнике рассказов «Нет!» (издан посмертно в 1918 г.) содержится мистически окрашенный протест против общественных условий, против «правительства полевых судов».

Семья 
Дети:
 Сергей Константинович Шварсалон (1887—1940). С 1906 года учился в Юрьевском университете. В 1912—1913 годах служил в Кассационном департаменте Правительствующего Сената. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, был призван на фронт и в чине прапорщика служил в артиллерии. На фронте получил ранение в ногу, был демобилизован и впоследствии ходил прихрамывая и пользуясь палкой. В 1915—1917 гг. служил в Горном департаменте Министерства финансов, в Цензурном комитете и в редакции «Торгово-промышленной газеты». После 1917 года публиковался как очеркист и переводчик. В 1920 году работал в Смольном, в отделе информации. В конце 1917-го поступил в РКП(б), но через несколько лет в результате «чистки» был исключён в связи с «непролетарским происхождением». В 1922 году получил назначение и уехал в Китай, где в Пекине было открыто советское полпредство. Работал там до 1926 года, несколько раз посещал Японию. Работая в полпредстве, одновременно был постоянным корреспондентом журнала «Огонёк» и других петроградских журналов. Вернувшись на родину, работал заместителем заведующего иностранным отделом Ленинградской областной молодежной газеты «Смена». 22 августа 1932 года был арестован. 9 октября 1932-го осуждён по статье 58, часть 5*, на срок заключения 10 лет. Отбывал срок в Беломорско-Балтийском исправительно-трудовом лагере. Освобождён досрочно в 1937 году. После освобождения жил в Калуге. 21 сентября 1941 года в Калуге был повторно арестован, обвинён в шпионаже в пользу польской и японской разведок и приговорен к расстрелу.
 Вера Константиновна Шварсалон (6.08.1890—1920). 17 июля 1912 года родила от Вячеслава Иванова сына, Дмитрия Вячеславовича Иванова (1912—4.06.2003). В 1913 году вступила брак со своим отчимом, Вячеславом Ивановым, зимой 1913 года они обвенчались по греческому обряду. Умерла 8 августа 1920 года в клинике Московского университета от тяжёлой болезни. Похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря.
 Константин Константинович Шварсалон (1892?—1918?).
 Лидия Вячеславовна Иванова (28.04.1896—06.07.1985).

Библиография 
 Иванов Вяч. Новые маски, М., 1904.
 Чулков Георгий, Полуночный свет СПб.,1910.
 Трагический зверинец, СПб., 1907.
 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.,1992.
 Зиновьева-Аннибал Л. Д., Тридцать три урода, М., 1999 г.
 История русской литературы, М.-Л., 1963.
 Литературное наследство, том 85, М., 1976 г.
 Зиновьева-Аннибал Л. Д., Журя //Человек и природа. 1990. № 6 (перепечатан в сборнике 1999 г. «Тридцать три урода»)

Примечания

Источники 
 Краткая литературная энциклопедия, т. 2, М., 1964 г.
 Зиновьева-Аннибал, Тридцать три урода, М., 1999 г.
 Блоковский сборник 8, Тарту, 1908, с. 123—138

Ссылки 
 Сочинения Л. Зиновьевой-Аннибал в библиотеке Мошкова
 http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/360/
 https://web.archive.org/web/20081003093055/http://www.silverage.ru/poets/zannib_bio.html

Русские поэты
Русский символизм
Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Поэтессы Серебряного века
Лидия Дмитриевна
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Умершие от скарлатины